Октябрьская дорога может означать:

 Железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва — двухпутная железнодорожная магистраль длиной 645 километров.
 Октябрьская железная дорога (ОЖД) — один из 16 территориальных филиалов ОАО «Российские железные дороги» (управляющая компания).
 Николаевская железная дорога  — железная дорога в России (прежнее название).
 Царскосельская железная дорога  — железная дорога в Российской Империи (часть дороги).
 Ленинградская железная дорога — железная дорога в СССР (часть дороги).
 Малая Октябрьская железная дорога (МОЖД, МОДЖД) — детская железная дорога в Санкт-Петербурге.